Eredivisie 2016/2017 – 61. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Holandii. Sezon został rozegrany między 5 sierpnia 2016 a 14 maja 2017. Tytułu broniła drużyna PSV Eindhoven, a mistrzem kraju został Feyenoord Rotterdam.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (17.) oraz  (18.)

Stadiony i lokacje

Personel i sponsoring

Zmiany menedżerskie

Tabela 

|}

Wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Baraże

O udział w zawodach UEFA 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 4, 6, 8 i 9, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2017/2018).

Utrecht awansował po serii rzutów karnych.

O miejsce w lidze 
W barażach wzięły udział dwie drużyny z Eredivisie oraz 8 z Eerste Divisie.

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Hat-tricki

Najlepsi asystenci

Czyste konta 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2016 w Holandii
2017 w Holandii